David Siradze (Tbilisi, 21 de outubro de 1981) é um futebolista profissional georgiano, atacante, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Nascidos em 1981
Naturais de Tiblíssi
Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do 1. FC Union Berlin
Futebolistas do FC Erzgebirge Aue
Futebolistas do SC Paderborn 07
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol